Apollo er et rockband fra Danmark. Deres debutalbum udkom den 30. august 2010.

Musikgrupper fra Danmark
Musikgrupper fra 2010